Мішкинське сільське поселення — муніципальне утворення в Аксайському районі Ростовської області Росія.

Адміністративний центр поселення — Мішкинська станиця.

Населення — 5462 осіб (2010 рік).

Географія 
Сільське поселення розташовано обабіч автотраси «Аксай—Новочеркаськ». З заходу поселення межує з Великолозьким, з півдня — зі Старочеркаським, з півночі й зі сходу — з Грушевським сільськими поселеннями та містом Новочеркаськом. Загальна площа земель складає 138 км².

Адміністративний устрій 
До складу Мішкинського сільського поселення належать:

 станиця Мішкинська — 3004 осіб (2010 рік),
 хутір Александровка — 1349 осіб (2010 рік),
 хутір Кіров — 262 особи (2010 рік),
 хутір Малий Мішкин — 547 осіб (2010 рік),
 селище Опитний — 300 осіб (2010 рік).

Примітки

Посилання 
 Мишкинское сельськое поселение

Сільські поселення Аксайського району